Паразитология — комплексная биологическая наука, изучающая явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими заболевания и меры борьбы с паразитами.

Научные направления 
Общая паразитология-изучает теоретические основы, принципы борьбы с паразитами различной этимологии.

Ветеринарная паразитология — раздел ветеринарии, изучающий паразитов животных и вызываемые ими заболевания и патологические состояния, способы профилактики заражения, способы лечения заражённого или заболевшего животного.

Медицинская паразитология — раздел медицины, изучающий паразитов человека и вызываемые ими заболевания и патологические состояния, способы профилактики заражения, способы лечения заражённого или заболевшего человека.

Делится на разделы:
медицинскую протозоологию (представители типа простейшие)
медицинскую арахноэнтомологию (представители типа членистоногие-клещей, насекомых)
медицинскую гельминтологию (гельминты, паразитирующих у человека из типа плоских и круглых червей)

В своей системе паразитологических дисциплин академик К.И. Скрябин, учитывая животную и растительную природу паразитических организмов, разделяет этот комплекс на фитопаразитологию и зоопаразитологию.

Задачи медицинской паразитологии:
изучение особенностей строения паразитов на всех стадиях развития,для точного определения вида
изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той или иной паразитической группе
изучение взаимоотношения паразит-хозяин
изучение особенностей цикла развития паразитов и переносчиков, установление путей циркуляции паразитов в природе и способы попадания в организм человека 
разработка научных основ диагностики и лечения паразитарных заболеваний на основании знания вредоносного действия паразитов, а также методов профилактики и борьбы с паразитами и переносчиками
создание системы, обеспечивающей профилактику и ликвидацию паразитарных заболеваний

См. также 
 Паразитология (журнал)
 Паразитологический сборник (основан акад. Е. Н. Павловским)
 Паразитарная система

Примечания

Литература 
 Назарцев Б. И. (Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ). Письма Е. Н. Павловского из Среднеазиатской паразитологической экспедиции 1928 года // Фотография. Изображение. Документ : журнал. 2014. № 5. С. 30-48. ISSN 2221-1764 
 
 
 Биоразнообразие и экология паразитов наземных и водных ценозов : Материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения акад. К. И. Скрябина (9-11 декабря 2008 г., Москва) / Редколлегия: Мовсесян С. О., Беэр С. А., Зиновьева С. В., Пельгунов А. Н., Спиридонов С. Э. — М., 2008.

Ссылки 

 Медицинская паразитология
 Паразитология.